Ames Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ames Creek (Catherine Creek) im Union County, Bundesstaat Oregon
 Ames Creek (Deception Creek) im Kootenai County, Bundesstaat Idaho
 Ames Creek (Divide Creek) im Bundesstaat Montana
 Ames Creek (Middle Fork Big Creek) im Shoshone County, Bundesstaat Idaho
 Ames Creek (Missouri River) im Bundesstaat Nebraska
 Ames Creek (South Santiam River) im Linn County, Bundesstaat Oregon
 Ames Creek (Southern Harbour) im Bundesstaat Maine
 Ames Creek (Wapsipinicon River) im Bundesstaat Iowa
 Ames Creek (Woods Creek) im Bundesstaat Washington